

Мунтень () — комуна у повіті Галац.
 Мунтень () — село у повіті Галац. Входить до складу комуни Мунтень.
 Мунтень () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Белчешть.
 Мунтень () — село у повіті Нямц. Входить до складу комуни Велень.
 Мунтень () — село у повіті Вилча. Входить до складу комуни Міхеєшть.
 Мунтень () — село у повіті Біхор. Входить до складу комуни Булз.

Мунтень () — село у Чимішлійському районі.